42-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 30 ноября по 23 декабря 1974 г. в Ленинграде. Звание чемпиона было присвоено обоим победителям.

Турнирная таблица

Ссылки 
 42nd USSR Championship, Leningrad 1974

Чемпионаты СССР по шахматам
1974 год в шахматах
Спорт в России в 1974 году
Ноябрь 1974 года
Декабрь 1974 года
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
1974 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1974 году